Cypress Hill — американський хіп-хоп і репкор гурт із Лос-Анджелеса. На початку група мала назву DVX (абревіатура від Devastating Vocal Xcellence), але в 1988 році, після відходу Mellow Man Ace, отримала сучасну назву. Назва гурту перекладається як «Кипарисовий пагорб» і натякає на походження музикантів — засновники групи зросли на «Кипарисовій Авеню» () в Лос-Анджелесі.

У загальному рахунку, альбоми Cypress Hill отримували вісім разів статус платинового і двічі золотого диска. Протягом 20 років існування гурт продав понад 20 мільйонів копій своїх альбомів.

Склад гурту 
 B-Real (Луїс Фріз, Louis Freese) — вокал
 Sen Dog (Сенен Райс, Senen Reyes) — вокал
 DJ Muggs (Лоренс Маґеруд, Lawrence Muggerud) — DJ
 Eric Bobo (Ерік Коріа, Eric Correa) — ударні

Дискографія

Альбоми

Сингли

Мініальбоми

Концертні альбоми

Компіляції

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні гурти Лос-Анджелеса
Музичні колективи, що з'явились 1988
Музиканти Columbia Records
Засновані у США 1988